Kanigowo ist ein polnischer Ortsname:
 Kanigowo, Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kandien (Candien), Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Kanigowo (Bodzanów), Ort im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Kalinowo